Spanglish désigne le phénomène d'intrusion dans la langue anglaise de la langue espagnole.
 Spanglish est une comédie romantique américaine réalisée par James L. Brooks en 2004.